Voici la liste des planètes mineures numérotées de 376001 à 377000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 376001 à 377000

376001-376100

376101-376200

376201-376300

376301-376400

376401-376500

376501-376600

376601-376700

376701-376800

376801-376900

376901-377000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000